2 potoki w Polsce
 Świdna – potok, dopływ Raczyny, przed 1971 dopływ Nysy Kłodzkiej
 Świdna – potok, dopływ Bobru

Zobacz też 
 Świdna Kępa
 Świdno